Ханде Озсан Бозатлы (род. 23 сентября 1960 года, , Турция) — Президент Ассамблеи европейских регионов.

Биография 
Родители Ханде Бозатлы родом из города Батуми (Грузия) и Одесса (Украина).
Начальное и среднее образование получила в городе Анкара (Турция).

В 1978—1984 годах училась в медицинском институте Эгейского университета в городе Измир (Турция), третьем по величине городе на побережье Эгейского моря.

В 1984—1986 годах — врач в медицинском центре города Артвин (восток Турции). На тот момент Ханде Бозатлы была первым врачом-женщиной в городе.

В 1986—1988 годах — специалист по вопросам планирования семьи в Министерстве здравоохранения Турции. На протяжении двух лет посетила различные регионы Турции, проверяя ход реализации программ ООН по планированию семьи.

В 1988—1991 годах — окончила ординатуру в медицинской школе Ондокузского университета (г. Самсун)

В 1991—1994 годах — медицинский директор фармацевтической кампании «Абди Ибрахим» (г. Стамбул)

В 1994 году открыла свою частную клинику в городе Стамбул.

Помимо своей профессиональной деятельности уверенно занималась и занимается проблемами общества. По её же словам «чувствовала необходимость делать больший вклад в развитие общества и исполнять свой общественный долг». Как результат — включилась в политические процессы в одном из самых старейших и многонациональных городов Европы — Стамбуле.

В 2009 году — Вице-президент Специального Местного совета города Стамбул, Президент комитета по связям с ЕС и международным связям.

С 2009 года — член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В 2010 году — председатель комитета по вопросам культуры, образования, молодежи и международного сотрудничества Ассамблеи европейских регионов. Работая в комитете, была тесно связана с молодежными советами и непосредственно занималась вопросами молодежи в Европе, включая безработицу, и проблемы детей, которые не завершили обучение в школе.

С мая 2013 года — Президент Ассоциации европейских регионов. Среди приоритетов деятельности Ханде Бозатлы — усовершенствование диалога между регионами во всей Европе и за её границами. Председатель АЕР считает, что регионы, являются главными участниками имплементации открытой и эффективной государственной политики. Также к её приоритетным направлениям деятельности относится и восстановление доверия европейцев, особенно молодежи, к общественным акциям.

Свободно владеет английским и французским языками.
Играет на аккордеоне. Рисует.

Членство:
 Британская торговая палата в Турции;
 Женская группа предпринимателей в Стамбульской торговой палате;
 Американская академия косметической хирургии;
 Европейская академия косметической хирургии;
Ханде Бозатлы читала лекции на национальных и международных медицинских форумах. От имени Ассамблеи европейских регионов выступала на конференциях, затрагивая вопросы культуры, образования, молодежи, демократии, интеграции.

Ссылки 
Ассамблея европейских регионов: http://aer.eu/the-thematic-committees/

Депутаты Турции
Медики Турции